Lewisville (Carolina del Nord)
 Lewisville (Idaho)
 Lewisville (Indiana)
 Lewisville (Minnesota)
 Lewisville (Ohio)
 Lewisville (Texas)
 Lewisville (Washington)